

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn G (metro van New York)

Tram
 Bern-Muri-Worb-Bahn (Zwitserland)

Bus
 Buslijn G (Amsterdam)
 Buslijn G (Haaglanden)

Trein
 Spoorlijn Viersen - Venlo (Staatslijn G)